EJH est un code qui peut signifier :
 .

EJH sont les initiales de :
 Edred John Henry Corner (1906-1996), botaniste britannique ;
 Emily Jane Harding (1850-1940), artiste, illustratrice et suffragette britannique.
Code